A Prema Powerteam (amely az FIA Formula-2 bajnokságban és az FIA Formula-3 bajnokságban Prema Racing néven indul) egy olasz autó-és motorsport csapat. Főként az FIA Formula–2 bajnokságban és az FIA Formula–3 bajnokságban versenyez 2019 óta, de különböző junior bajnokságokon is versenyeznek. A csapatot 1984-ben alapította Angelo Rosin és Giorgio Piccolo. A Prema hagyományosan szoros kapcsolatban áll a Ferrarival, jelenleg az olasz istálló versenyzői akadémiájának öt tagja is a csapat színeiben versenyez különböző szériákban.

Története

Kisebb bajnokságok 
2000 és 2007 között a Prema a Toyota Racing partnere volt a japánok fiatal versenyzőket támogató programjában, és több Formula–1-es csapattal is épített ki partneri együttműködést. Az újjáalakult olasz Formula–4-bajnokságban 2014 óta indítanak autókat, ahol már az első évükben megnyerték a konstruktőri bajnoki címet, valamint az egyéni pontversenyben is diadalmaskodtak a kanadai Lance Stroll révén. Azóta is folyamatosan az élmezőnyben szerepelnek és évről-évre tehetséges pilótákat nevelenek ki. A 2018-as olasz Formula–4-es programjuk felelősének szerződtették Olli Caldwellt, versenyzőnek pedig Ferrari akadémiájának tagjait, Enzo Fittipaldit és Gianluca Petecofót. A 2019-ben alapított Formula Regionális Európa-bajnokságban 2019-ben és 2020-ban is bajnok lett a csapat a gyártók között, és versenyzőjük, Frederik Vesti, valamint Gianluca Petecof nyerte az egyéni pontversenyt. A 2021-es évadtól a szériába beleolvadt a Formula Renault Európa-kupa, ahol az első versenyzőjük a spanyol David Vidales lett.

Nagyobb bajnokságok 
2012-ben részt vettek az új Formula–3 Európa-bajnokságon is. A 2013-tól kiírt csapatbajnokságban 2018-ig, a sorozat megszűnéséig bajnokok lettek. A 2018-as idény folyamán az istállót a Ferrari versenyzői akadémiájának tagjai, Marcus Armstrong, Robert Svarcman és Csou Kuan-jü képviselték. A 2016-os pilótájuk, Ralf Aron visszatért az csapathoz, Mick Schumacher pedig a szezon második felében elért formajavulásának köszönhetően meg is nyerte az utolsó bajnokságot.

Formula–2 
2016-ban a Formula–1 betétszériájának is nevezhető GP2-ben vállaltak szerepet, ahova a Red Bull Junior Team tagját, Pierre Gaslyt és a Ferrari protezsált Antonio Giovinazzit szerződtették. Ők ketten dominálták végig a hétvégéket és a szezonzáróig szoros küzdelemben voltak a bajnoki trófeáért, amit végül Gasly emelhetett a magasba, a Prema pedig a konstruktőriben lett első.

A 2017-ben már FIA Formula–2 bajnokság név alatt futó kategóriába az előző évi GP3-as bajnok, Charles Leclerc és Antonio Fuoco ültek a volán mögé. Leclerc az év végén egyéni bajnoki címig vezette az alakulatot.

2018-ra a csapat tapasztalt pilótákat, Sean Gelaelt és Nyck de Vrieset nevezte.  A 2019-es szezonban az egyik ülés továbbra is a tapasztalt indonézé volt, míg a másik autót a 2018-as Formula–3 Európa-bajnok, Mick Schumacher kapta. A csapat az F2-es bajnokságban csak a 9. helyet szerezte meg.

A 2020-as FIA Formula–2 szezont Mick Schumacher nyerte a drámai utolsó versenyig Callum Ilottal harcban, a konstruktőrök közt pedig a Prema győzedelmeskedett az új érában először.

Formula–3 
2019-ben az első idényét teljesítő, a GP3 helyébe lépő FIA Formula–3 bajnokságban nagy fölénnyel bajnokok voltak Robert Svarcman, Jehan Daruvala és Marcus Armstrong vezetésével. Az orosz Svarcman a versenyzői címet is megszerezte, míg Armstrong és Daruvala második, illetve harmadik lett.

2020-ra címvédőként álltak rajthoz, ahol a Formula Renault Európa-kupa győztes Oscar Pastrit, Logan Sargeantet és Frederik Vestit delegálták. A mugellói záróforduló vasárnapi futamán mindkét éllovas, Piastri és Sargeant és 160-160 ponttal várta a piros lámpák kialavását. Az első kanyarokban Sargeant a mezőny közepéből balesetbe keverdett és kiesett, míg Piastri nagyot küzdve lett bajnok, továbbfolyatatva a Prema elsőségi sorozatát.

2020 decemberében Arthur Leclerc nevezésére derült elsőként fény, míg pár nappal később a Red Bull utánpótlásában pallérozódó norvég Dennis Hauger leigazolását hozták nyilvánosságra.

A jövő 
A 2020-as szezonban például Pierre Gasly, Charles Leclerc, Lance Stroll, George Russell, Antonio Giovinazzi és Esteban Ocon is a királykategóriában versenyzett azok közül, akik korábban a Prema színeiben nevelkedtek alsóbb kategóriájú versenysorozatokban.

Eredmények

Idővonal

Olasz Formula–4-bajnokság

ADAC Formula–4

Formula Regionális Európa-bajnokság

FIA Formula–2 bajnokság

FIA Formula–3 bajnokság

Formula–3 Ázsia-bajnokság

Megjegyzések 
 – Brandon Maïsano az "Italian F4 Trophy" elnevezésű kategóriát nyerte meg.

Jegyzetek

További információk 
 Hivatalos honlap

Formula–2
FIA Formula–3-as csapatok